А́брахам Ру́бин Ге́ркулес Бенру́би (; , , Индиана, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям в сериалах «Паркер Льюис не теряется» (1990—1993), «Скорая помощь» (1994—2009) и «Люди в деревьях» (2006—2008), а также по фильмам «Поворот», «Человек, которого не было», «Самоубийцы: История любви», «Открытый простор», «Тень» и «Джордж из джунглей».

Биография 
Бенруби родился в Индианаполисе, штат Индиана, в семье Патрисии и Ашера Бенруби. Он был рок-певцом, а в настоящий момент является радиоведущим, известным как «Smash», на радио Сент-Луиса. Его дед был из греко-еврейской семьи. Его бабушка родилась в греческой православной христианской семье. Бенруби получил высшее образование в Высшей школе Риппл в Индианаполисе.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт